SJ je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Družba Jezusova (jezuiti)
 Slovenski jezik, strokovno-znanstvena revija
 ISO 3166-1 oznaka za Svalbard in Jan Mayen